Уикипедия на таджикски език () е раздел на таджикски език в Уикипедия. Проектът започва работа на 27 януари 2004 година.

Статистика

Посещаемост 

Таджикски език
Таджикски език
Таджикски език